On connaît deux oxydes d'aluminium :
 l'oxyde d'aluminium(III) , plus connu sous le nom d'alumine ;
 l'oxyde d'aluminium(II) ou monoxyde d'aluminium AlO, beaucoup moins commun.

Aluminium
Composé de l'aluminium